Михайло Банік — український орнітолог.
 Банік (Острава) — професіональний чеський футбольний клуб з міста Острава.
 Банік (Ратішковіце) — чеський футбольний клуб із села Ратішковіце